Élan bezeichnet:

 eine französische Gemeinde, siehe Élan (Ardennes)
 ein Lied der finnischen Symphonic-Metal-Band Nightwish, siehe Élan (Lied)